Christoffel II van Denemarken (1276-1332), koning van Denemarken (1320-1326, 1329-1332)
 Christoffel II van Baden-Rodemachern (1537-1575), markgraaf van Baden-Rodemachern (1556-1575)